Bolívia
Potosí, település Bolíviában
Potosí, nevezetes ezüst lelőhely volt

 Amerikai Egyesült Államok
Potosi, település Missouri államban

Egyéb
Potosi, német vitorláshajó volt